Masaryk este un nume de familie ceh. Printre persoanele notabile ce au purtat sau poartă acest nume se află:
 Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), sociolog, filozof și om politic austro-ungar și cehoslovac, fondator și primul președinte al Cehoslovaciei
 Jan Masaryk (1886-1948), diplomat și om politic ceh, fiul lui Tomáš Garrigue Masaryk
 Alice Masaryk (1879-1966), sociologă cehă și unul dintre membrii fondatori ai Crucii Roșii Cehoslovace, fiica lui Tomáš Garrigue Masaryk
 Pavol Masaryk (născut în 1980), fotbalist slovac
 Fritzi Massary (născută Massaryk)

Vezi și 
 1841 Masaryk, un asteroid din exteriorul centurei principale
 Avenida Presidente Masaryk, un important bulevard din Ciudad de Mexico
 Kfar Masaryk (satul Masaryk), un kibuț din nordul Israelului
 Circuitul Masaryk, un circuit de curse din Cehia
 Universitatea Masaryk, a doua cea mai mare universitate din Republica Cehă

Nume de familie cehe
Nume de familie